Вячесла́в Васи́льевич Долгачёв (род. 5 ноября 1950 года, Москва) — советский и российский театральный режиссёр, педагог. Заслуженный деятель искусств России (2008). Заслуженный артист Российской Федерации (2000). Художественный руководитель Московского Нового драматического театра.

Биография 
В 1975 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа.

С 1990 по 2000 годы являлся ведущим режиссёром-постановщиком МХАТа им А. П. Чехова. Сотрудничал с Театром имени Моссовета, Московским театром имени А. С. Пушкина, Московским театром имени М. Н. Ермоловой, Московским театром имени Н. В. Гоголя, Московским театром им. К. С. Станиславского и др.

Преподавал актёрское мастерство и режиссуру в Школе-студии МХАТ, ВТУ имени М. С. Щепкина, ГИТИСе,
Нью-Йоркском университете / New York University (г. Нью-Йорк, США), Колумбийском университете / Columbia University (г. Нью-Йорк, США), The Actors Centre (г. Нью-Йорк, США), Stella Adler Studio of Acting (г. Нью-Йорк, США), Джульярдской школе / Juilliard School (г. Нью-Йорк, США), Центре исполнительских искусств им. Дж. Ф. Кеннеди / The John F. Kennedy Center for the Performing Arts (г. Вашингтон, США), Иллинойсском университете / University of Illinois (г. Чикаго, США), Roosevelt University (г. Чикаго, США) и др.

С 2001 года — художественный руководитель Московского Нового драматического театра.

Поставил более 60 спектаклей в России и за рубежом. Постановки Долгачёва побывали на гастролях в Израиле, Словакии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Семейное положение 
Женат, имеет дочь, внучку и двоих внуков.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Российской Федерации (2000)
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2008)
 Премия Правительства Москвы «За вклад в развитие культуры» (2014)
 Главный приз XIII Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф. М. Достоевского в номинации «Лучшее воплощение идей и образов Достоевского» за режиссуру спектакля «Настасья Филипповна» (2009)
 Благодарственное письмо Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие культуры и в честь 65-летия» (2015)
 Благодарственное письмо Управы Ярославского района города Москвы «За личный вклад в развитие театрального искусства, плодотворное сотрудничество и в связи с 65-летием со дня рождения» (2015)
 Благодарственное письмо Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве «За вклад в дело духовного и нравственно-эстетического воспитания сотрудников органов внутренних дел столичного гарнизона и членов их семей» (2016)
 Специальный диплом жюри XIV Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» за режиссуру спектакля «Три мешка сорной пшеницы» (2016)

Основные постановки

Постановки за рубежом

Body Politic Theatre (Чикаго, США) 
 «Конёк-Горбунок» / The Little Humpbacked Horse Петра Ершова, 1990

Международный фестиваль Moral Reamement (Швейцария) 
 «Ехай!» / Go! Нины Садур, 1991

The PlayGround Theatre (Майами, США) 
 «Стойкий оловянный солдатик» / The Steadfast Tin Soldier Ханса Кристиана Андерсена, 2006

Classic Stage Company (Нью-Йорк, США) 
 «Чайка» / The Seagull Антона Чехова, 2008

Постановки в России

Студенческий театр МГУ (факультет психологии) 
 «Крошка Цахес» Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, 1972
 «И даже не первое апреля» Александра Хайта, 1973
 «Хорошо ловится рыбка-бананка» Джерома Дэвида Сэлинджера, 1974
 «Мы» Давида Самойлова, 1975

Кинешемский драматический театр 
 «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, 1975

Литературно-драматический театр ВТО 
 «А существует ли любовь? — спрашивают пожарные» Эдварда Радзинского, 1977
 «Любовь — книга золотая» Алексея Толстого, (ассистент режиссёра), 1979
 «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, 1996

Русский академический театр имени Лермонтова 
 «Игра в джин» Дональда Кобурна, 1982, (лучший спектакль сезона 1981 года)

Московский театр имени К. С. Станиславского 
 «Ну, и пусть!» Виктории Токаревой, 1982

Ленинградский молодёжный театр 
 «Девочки, к вам пришёл ваш мальчик!» Людмилы Петрушевской, 1983

Курский театр юного зрителя 
 «Дорогая Елена Сергеевна» Людмилы Разумовской, 1985

Театральный фестиваль в Щелыково 
 «Комические новеллы для театра теней» Олега Юрьева, 1986
 «Голуби» Михаила Угарова, 1987

Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя 
 «Плюшевая обезьяна в детской кроватке», Марианны Яблонской, 1988 (спектакль признан лучшим дебютом на московской сцене в 1988 году)

Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой 
 «Чудная баба» Нины Садур, 1990

Московский театр имени А. С. Пушкина 
 «Один из последних вечеров карнавала» Карло Гольдони, 1990
 «Дело корнета О-ва» Елены Греминой, 1992

Театральный фестиваль в Любимовке 
 «Комната смеха» Олега Богаева, 1998

Театр имени Моссовета 
 «Московское гнездо» Леонида Зорина, 1998

МХАТ имени А. П. Чехова 
 «Чайка» Антона Чехова (режиссёр-стажер), 1980
 «Сказки Мельпомены» Антона Чехова, 1990
 «Бобок» Фёдора Достоевского, 1991
 «Молочный фургон больше не останавливается здесь» Теннесси Уильямса, 1992
 «Возможная встреча» Пауля Барца, 1993
 «За зеркалом» Елены Греминой, 1994
 «Тойбеле и её демон» Исаака Башевиса-Зингера, 1995
 «Длинный язык» Антона Чехова, 1996
 «После репетиции» Ингмара Бергмана, 1997
 «И свет во тьме светит…» по повести «Отец Сергий» Льва Толстого, 1999

Санкт-Петербургский «Театральный дом» 
 «Голубки» Полы Вогел, 2000

Московский Новый драматический театр 
 «Профессионалы победы» Александра Гельмана, 2002
 «12 разгневанных мужчин» Реджинальда Роуза, 2002
 «Время рожать» по книге Виктора Ерофеева, составленной им из рассказов лучших молодых авторов начала XXI века, 2003
 «Один из последних вечеров карнавала» Карло Гольдони, 2003
 «Шутники» Александра Островского, 2004
 «Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской, 2005
 «Происшествия невероятные» Фёдора Достоевского, 2006
 «Зверь» М. Гиндина, В. Синакевича, 2006
 «Чудаки, или Жених с Зелёного мыса» Вольтера, 2006
 «Дочки-матери» Александра Володина, 2007
 «Разбойники» Фридриха Шиллера, 2007
 «Настасья Филипповна» по роману «Идиот» Фёдора Достоевского, 2008
 «Прекрасное воскресенье для пикника» Теннесси Уильямса, 2008
 «12 новелл о любви» Антона Чехова, 2008
 «Top Dogs, или Новые игры взрослых» Урса Видмера, 2009
 «Тойбеле и её демон» Исаака Башевиса-Зингера, 2009
 «Додзёдзи — храм» Юкио Мисимы, 2009
 «Дело» Александра Сухово-Кобылина, 2010
 «Века Луны» Сэма Шепарда, 2010
 «Богатые невесты» Александра Островского, 2011
 «Улыбки летней ночи» Ингмара Бергмана, 2011
 «Чудо Святого Антония» Мориса Метерлинка, 2011
 «Белый пудель» Александра Куприна, 2011
 «От первого лица» по роману «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, 2012
 «Чтение для впавших в уныние» Майи Кучерской, 2012
 «С вечера до полудня» Виктора Розова, 2013
 «Сейлемские ведьмы» Артура Миллера, 2013
 «Провинциальные анекдоты» Александра Вампилова, 2014
 «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета, 2014
 «Все мыши любят сыр» А. Спирина и Е. Ермаковой, 2014
 «Кто боится Вирджинии Вулф?» Эдварда Олби, 2015
 «Месяц в деревне» Ивана Тургенева, 2015
 «Три мешка сорной пшеницы» Владимира Тендрякова, 2016
 «Невысокий слог любви» по мотивам современной поэзии, 2016
 «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта, 2016
 «Что угодно, или 12 ночь» Уильяма Шекспира, 2017
 «Морозко» по мотивам сказки Владимира Одоевского «Мороз Иванович», 2017

Интервью 
 РИАМО — Худрук Нового драматического театра: о первой постановке Шекспира и возвращении к Островскому // 14 ноября 2017
 Журнал «Театрал» — Вячеслав Долгачёв: «Мы решили попробовать новую систему финансирования» // 27 октября 2017
 Радио «Культура» — Театральная среда братьев Верников // 28 июня 2017
 Журнал «Театральный мир» — Вячеслав Долгачёв: «Я бы ничего не хотел изменить в прожитой жизни…» // ноябрь 2015
 РИАМО — Худрук Нового драмтеатра Вячеслав Долгачёв: «Хочу удивить и себя, и зрителей» // 17 ноября 2015
 Телеканал «Россия-Культура» — Главная роль. Вячеслав Долгачёв // 5 ноября 2015
 «Учительская газета» — Американские студенты хотят выжать из учителя всё, что можно // 21 апреля 2009
 «Независимая газета» — Вячеслав Долгачёв играет для своих // 6 ноября 2008
 The New York Times — Thinking Russian, but at American Speed // 2 марта 2008
 Smotr.ru — Вячеслав Долгачёв: «Пора выбираться из медвежьего угла» // 26 сентября 2003
 Газета «Известия» — Вячеслав Долгачёв: «Зато у нас отличные артисты» // 4 сентября 2001

Примечания

Ссылки 
 Вячеслав Долгачёв на сайте Московского Нового драматического театра

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации
Персоналии:Московский Художественный театр
Персоналии:Московский Новый драматический театр